Denne liste over fredede bygninger i Varde Kommune viser alle fredede bygninger i Varde Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Varde Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Varde Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Varde Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments